— японский тяжелоатлет, олимпийский чемпион и чемпион мира, генерал-майор Сил самообороны. Его брат Ёсиюки Миякэ в 1968 году также стал бронзовым призёром Олимпийских игр по тяжёлой атлетике.

Ёсинобу Миякэ родился в 1939 году в посёлке Мурата уезда Сибата префектуры Мияги, окончил Университет Хосэй.

В 1960 году Ёсинобу Миякэ на олимпийских играх в Риме завоевал серебряную медаль в весовой категории до 56 кг. В 1961 году он стал бронзовым призёром чемпионата мира. С 1962 по 1966 годы Ёсинобу Миякэ ежегодно выигрывал чемпионат мира, в 1964 году также завоевал золотую медаль олимпийских игр в Токио, а в 1966 году — золотую медаль Азиатских игр. В 1968 году он стал чемпионом мира и чемпионом Олимпийских игр.

Ссылки 

Выпускники Университета Хосэй
Тяжелоатлеты Японии
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1960 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1964 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1968 года
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 1960 года
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 1964 года
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 1968 года
Рекордсмены мира в тяжёлой атлетике
Сухопутные силы самообороны Японии